Iuka puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

 Iuka (Illinois).
 Iuka (Kansas).
 Iuka (Misisipi).